Conchy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Conchy-sur-Canche, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Conchy-les-Pots, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,